Фрэнк Робинсон:

 Робинсон, Фрэнк (1930—2022) — американский авиационный инженер-конструктор вертолётов R22, R44, R66.
 Робинсон, Фрэнк (1926—2014) — американский писатель-фантаст и сценарист.
 Робинсон, Фрэнк (1935—2019) — американский бейсболист и менеджер.